Cleombroto I – re di Sparta dal 380 al 371 a.C.
Cleombroto II – re di Sparta dal 242 al 241 a.C.
Cleombroto – reggente di Sparta dal 480 a.C. al 479 a.C.
Cleombroto d'Ambracia – seguace di Platone morto suicida, reso famoso da un epigramma del poeta Callimaco.

Note